Kupyna () — итеративная криптографическая хеш-функция. Принята в качестве национального стандарта Украины ДСТУ 7564:2014 в качестве замены устаревшей хеш-функции ГОСТ 34.311-95. Сжимающая функция Kupyna состоит из двух фиксированных 2n-битных перестановок T⊕ и T+, структура которых заимствована у шифра Kalyna. В частности, используется четыре таких же S-блока. Результат работы хеш-функции может иметь длину от 8 до 512 бит. Вариант, возвращающий n бит, называется «Kupyna-n».

Происхождение названия 

Купена аптечная — растение семейства , произрастающие на территории всей Украины в хвойных и смешанных лесах, занесена в Красную книгу Украины.

Алгоритм 

Сначала сообщение  дополняется до длины, кратной размеру блока. Для этого к сообщению добавляется 1 бит , затем  нулевых битов, где  и 96 бит, содержащих длину сообщения в битах. Таким образом, максимальная длина сообщения  бит.

После этого сообщение разбивается на  блоков  по  бит каждый. Для вариантов функции, возвращающих до 256 бит,  = 512. Для вариантов, возвращающих большие значения,  = 1024.

Далее, строится хеш-функция, используя следующий итеративный алгоритм.

где

, если l = 512, или , если l = 1024

 - функция, возвращающая  наиболее значимых битов блока размером

Перестановки T⊕ и T+ 

Эти преобразования управляют состоянием, которое представляется матрицей G, содержащей в каждой ячейке 1 байт информации. Матрица имеет размер 8Х8 (при ) или 8Х16 (при ).

Сначала матрица G заполняется последовательностью байт. Например для последовательности 00 01 02 … 3f матрица G выглядит следующим образом. 

Аналогичным образом заполняется матрица 8 X 16.

Перестановки  и  определены как:

  

  

Функция  прибавляет по модулю 2 вектор 

 

к каждому столбцу матрицы состояния ( - номер раунда).

Функция  прибавляет по модулю 64 вектор

к каждому столбцу матрицы состояния ( - номер раунда).

Функция  заменяет элементы матрицы состояния  подстановкой из одного из четырёх S-блоков (номер S-блока определяется как ).

Функция  производит циклический сдвиг вправо элементов матрицы состояния. Строки с номерами  сдвигаются на  элементов, а строка 7 сдвигается на 7 элементов при  или на 11 элементов при .

Для выполнения функции  каждый элемент матрицы состояния представляется как элемент конечного поля , сформированного неприводимым полиномом . Каждый элемент результирующей матрицы состояния  вычисляется по формуле:

где  - вектор (0x01, 0x01, 0x05, 0x01, 0x08, 0x06, 0x07, 0x04), а  - номер столбца матрицы состояния .

Криптостойкость 

Создатели уверяют, что дифференциальные атаки и rebound атаки неэффективны уже после 4 итераций функций перестановок. В таблице приведены заявленные создателями показатели криптостойкости.

В результате независимого криптоанализа удалось провести атаку только на первые 5 раундов; сложность нахождения коллизии для сокращённой до 5 раундов функции Kupyna-256 составляет 2120.

S-блоки

Подстановка π0

Подстановка π1

Подстановка π2

Подстановка π3

Примеры хешей Kupyna 

Значения разных вариантов хеша от пустой строки.
 Kupyna-256("")
 0x cd5101d1ccdf0d1d1f4ada56e888cd724ca1a0838a3521e7131d4fb78d0f5eb6
 Kupyna-512("")
 0x 656b2f4cd71462388b64a37043ea55dbe445d452aecd46c3298343314ef04019
    bcfa3f04265a9857f91be91fce197096187ceda78c9c1c021c294a0689198538

Малое изменение сообщения с большой вероятностью приводит к значительным изменениям в значении хеш-функции благодаря лавинному эффекту, как показано в следующем примере:

 Kupyna-256("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
 0x 996899f2d7422ceaf552475036b2dc120607eff538abf2b8dff471a98a4740c6
 Kupyna-256("The quick brown fox jumps over the lazy dog.")
 0x 88ea8ce988fe67eb83968cdc0f6f3ca693baa502612086c0dcec761a98e2fb1f

Примечания 

Стандарты криптографии
Криптографические хеш-функции